Imitation of Life (roman), een roman van Fannie Hurst
Imitation of Life (1934), een verfilming van de gelijknamige roman door regisseur John M. Stahl
Imitation of Life (1959), een verfilming van de gelijknamige roman door regisseur Douglas Sirk
Imitation of Life (R.E.M.), een single van R.E.M.